Николай Тимофеевич Трубилин (8 февраля 1929 года, станица Шкуринская Кущёвского района Краснодарского края, РСФСР, СССР, — 14 сентября 2009 года, г. Москва, Российская Федерация) — советский врач; доктор медицинских наук, ; Министр здравоохранения РСФСР (1983—86 гг.), заместитель Председателя Совета Министров РСФСР (1986—90 гг.).

Биография 
В 1953 г. окончил Ростовский медицинский институт.
С 1953 г. — заведующий отделом здравоохранения Пролетарского района (Ростовская область). С 1977 г. — заведующий отделом здравоохранения Ростовской области.

С 1978 г. — заместитель министра здравоохранения РСФСР. С 21 апреля 1983 по 6 января 1986 г. — министр здравоохранения РСФСР.

С 6 января 1986 по 24 мая 1990 г. — заместитель председателя Совета Министров РСФСР.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1986—1990). Избирался народным депутатом СССР.

В 1990-е годы — ректор Института повышения квалификации Минздрава России. В последние годы жизни работал проректором по методической работе и инновациям Института повышения квалификации ФМБА.

Похоронен на Кладбище «Ракитки» (уч. 1).

Семья 
Брат - Иван Тимофеевич Трубилин (1931-2014), ректор КубГАУ, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Кубани

Жена — Майя Викторовна Трубилина (р. 1930), акушер-гинеколог. Дети:
 Галина Николаевна Минкина (р. 1954), акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор;
 внук Павел Сергеевич Минкин, дерматовенеролог, кандидат медицинских наук;
Владимир Николаевич Трубилин (р. 1959), офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор.
 внуки: Александр Владимирович Трубилин (офтальмолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры), Анна Владимировна Трубилина (студентка).

Избранные труды

Награды и признание 
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (1999)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Ростовского медицинского университета
Медики по алфавиту
Медики СССР
Министры здравоохранения РСФСР
Заместители председателя Совета министров РСФСР
Народные депутаты СССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации
Похороненные на кладбище «Ракитки»